Eva Stotz – autrice, regista e produttrice di documentari tedesca
 Karl Stotz – calciatore e allenatore di calcio austriaco, difensore
 Katrin Stotz – ex sciatrice alpina tedesca
 Marlies Stotz – politica tedesca
 Max Stotz – pilota di caccia austriaco, Croce di ferro con foglie di quercia